Ле-Транслуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північ від Парижа, 70 км на південь від Лілля, 27 км на південь від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 432,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ле-Транслуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Транслуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале